Російсько-англійська війна (1807-1812)
 Кримська війна (1853-1856)
 Іноземна військова інтервенція в Росії (1918-1921)

а також: 
 Велика гра – геополітичне суперництво між Російською та Британською імперіями.

Війни між країнами